Напольные Котяки () — деревня в составе Ачакасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики.

География 
Расстояние до Чебоксар 107 км, до райцентра 25 км, до станции Ачакс ж. д. дороги Казань — Москва 2 км. Расположена вдоль республиканской автодороги Канаш-Ачаксы.
Через деревню протекает ручей Красная Речка.

История 
Напольные Котяки ведет своё начало с XVI века. Первые жители поселились на место слияния реки Малый Цивиль и речки Красная, где были в обилии луга и леса. В лесах водилась дичь, в реках в изобилии была рыба. Родом они были из деревни Катек (деревня Тупнер) Цивильского района.

Из преданий старожилов: первые жители деревни были из рода Сармандея.
Историческое название — Напольная Котякова. Жители — чуваши, до 1724 ясачные, до 1866 государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, изготовлением скрипок. В начале XX века функционировали кузница, 2 водяные мельницы, 2 круподёрки. В 1931 году образован колхоз «Молотов».

В составе Второтугаевской, Новомамеевской волостей Цивильского уезда с XVIII века до 1927 года, Канашского района — с 1927 года.

Улицы 
В деревне 12 улиц и нумерация домов сквозная.
Улица: Дом:
 Восточная ул. 1—73, нечетные(75—85)
 Заводская ул. 135—175, 188
 Заречная ул. 95—115
 Зелёная ул. четные(74—86), 87—94
 Колхозная ул. 175—196
 Краснореченский пер. 116—124
 Мельничная ул. 227—266
 Молодёжная ул. 1—11, 13, 14, 15
 Новая ул. 1—7
 Советская ул. 125—134, 197—226
 Учительская ул. 267—297
 Южная ул. 298—324

Население 
Число дворов и жителей по данным переписей:
 1719 — 45 муж.;
 1747 — 89 муж.;
 1795 — 45 дворов, 133 муж., 144 жен.;
 1858 — 259 муж., 285 жен.;
 1897 — 386 муж., 412 жен.;
 1926 — 231 двор, 527 муж., 589 жен.;
 1939 — 593 муж., 662 жен.;
 1979 — 524 муж., 659 жен.;
 2002 — 272 двора, 812 чел.: 402 муж., 410 жен.

Проживают чуваши, русские.

Природные ископаемые 
В границах деревни разведано и учтено шесть месторождений кирпичных глин и одно — песков-отощителей.

Инфраструктура 

Имеются школа, фельдшерский пункт, сельский дворец культуры, модельная библиотека, спортплощадка, отделения связи и сбербанка, 3 магазина, действующий храм Покрова Пресвятой Богородицы (с 1996).

Организации 
 ООО «Победит» (2008).
 Отделение Сбербанка России
 Кирпичный завод (Закрыт в 2005)
 Хлебопекарня ООО «Кооператор»

Сельское хозяйство 
Коллективное хозяйство колхоз им. Кирова начало создаваться в 1930 году. Колхоз объединился с соседями и назывался «Советская Армия». Позднее преобразован в одноимённый колхоз. С 29 ноября 1989 года — совхоз «Победа». В настоящее время ООО «Победит» с количеством работников − 13 человек.

См. также 
 Большие Котяки

Примечания 

Населённые пункты Канашского района